Le musée des Beaux-Arts de Valence peut désigner :
 le musée des Beaux-Arts de Valence (Espagne), capitale de la Communauté valencienne ;
 le musée d'Art et d'Archéologie de Valence (France), préfecture de la Drôme.